Сергей Александрович Выборнов (родился ) — бывший президент акционерной компании «АЛРОСА».

Окончил Московский государственный институт международных отношений (1980), Wharton School Pennsylvania University по специальности «оценка бизнеса, приватизация» (1993).

 В 1980—1985 — референт, затем атташе посольства СССР во Франции.
 В 1985—1988 — атташе Министерства иностранных дел СССР.
 В 1988—1992 — третий секретарь посольства СССР в Мали, затем второй секретарь Управления международно-экономического сотрудничества Министерства иностранных дел СССР.
 В 1992—1993 — сотрудник отдела по взаимодействию с международными финансовыми организациями (с 1993 — отдела международного финансового и инвестиционного сотрудничества) аппарата правительства России
 В 1993—1994 — заведующий данным отделом аппарата правительства России.
 В 1994—1995, 1997—1998 — заместитель председателя правления Акционерного банка «Банк развития предпринимательства».
 В 1995—1997 — генеральный директор Федерального центра проектного финансирования.
 В 1998—2000 — советник ЗАО «Стройтрансгаз», заместитель генерального директора, финансовый директор ОАО «Газэнергосеть».
 В 2000—2002 — начальник управления по инвестициям и кредитам РАО «Норильский Никель», начальник управления анализа и планирования инвестиционных проектов ОАО «ГМК „Норильский Никель“».
 В 2002—2007 — генеральный директор ОАО «Инвестиционная группа „АЛРОСА“».
 В 2007-2009— президент акционерной компании «АЛРОСА», сменив на посту Александра Ничипорука.

Ссылки 
 Биография

Предприниматели России
Википедия:Биографии современников
Персоны без указанного места рождения